Pacific Coastal Airlines — канадская авиакомпания местного значения со штаб-квартирой в городе Ричмонд (Британская Колумбия), выполняющая регулярные пассажирские, чартерные и грузовые воздушные перевозки по населённым пунктам провинции.

Главными транзитными узлами (хабами) авиакомпании являются Международный аэропорт Ванкувер и Аэропорт Порт-Харди.



История 
Авиакомпания была образована в 1979 году в результате слияния двух независимых перевозчиков — авиакомпании Powell Air и подразделения Air BC, работавшего в городе Порт-Харди.

1 апреля 1998 года Pacific Coastal Airlines приобрела активы другого местного авиаперевозчика Wilderness Airlines.

По состоянию на март 2007 года в штате Pacific Coastal Airlines работало 300 сотрудников.

Пункты назначения 

В январе 2010 года маршрутная сеть регулярных пассажирских рейсов авиакомпании Pacific Coastal Airlines включала в себя следующие населённые пункты Британской Колумбии:

 Анахим-Лейк
 Белла-Белла
 Белла-Коола
 Кэмпбелл-Ривер
 Комокс
 Кранбрук
 Клемту
 Массет
 Порт-Харди
 Пауэлл-Ривер
 Трейл
 Виктория
 Ванкувер
 Уильямс-Лейк

Флот 
По состоянию на декабрь 2008 года воздушный флот авиакомпании Pacific Coastal Airlines составляли следующие самолёты:

На 23 ноября 2009 года пять самолётов Saab 340A были выставлены на реализацию.

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 28 ноября 2007 года. Экипаж самолёта Short 360, вылетевшего из Международного аэропорта Виктория, сообщил о проблемах с индикацией выпуска шасси. Лайнер выполнил разворот и благополучно произвёл посадку в аэропорту вылета
 3 августа 2008 года. Самолёт Grumman Goose с семью пассажирами и членами экипажа разбился во время полёта из аэропорта Порт-Харди в Чамис-Бэй через 10 минут после взлёта. Лайнер был полностью разрушен возникшим пожаром, двоим людям удалось выжить.
 16 ноября 2008 года. Самолёт Grumman Goose с восемью пассажирами и членами экипажа при выполнении чартерного рейса из Международного аэропорта Ванкувер на площадку строительной фирмы Plutonic Power Corp (район Тоба-Инлет) столкнулся с холмами острова Саут-Торманби и сгорел в результате возникшего пожара. Одному человеку удалось выжить.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Pacific Coastal Airlines

Авиакомпании Канады